Tamale ist die Hauptstadt der Northern Region in Ghana.

Beschreibung 
Tamale liegt etwa 400 Kilometer nördlich von Kumasi in der nordghanaischen Savannenlandschaft auf einer Höhe von 180 m. In der Umgebung werden Hirse, Maniok, Baumwolle und Erdnüsse angepflanzt. Ein wichtiger Verkehrsknoten ist der etwa 30 Kilometer südwestlich gelegene Hafen Yapei, auch Tamale Port, am Volta-See, von wo Schiffe nach Akosombo im Süden des Sees ablegen.

Die Stadt ist Sitz des Technical University College of Tamale (TUCT), der 1992 gegründeten University for Development Studies, sowie des Tamale Institut of Cross Cultural Studies (TICCS). Weitere Institutionen wie das United States Agency for International Development (USAID) haben in Tamale Büros eröffnet. Das Sportstadion hat eine Kapazität von 21.017 Plätzen und war Austragungsort des Fußball-Afrikameisterschaft 2008 (Afrika-Cup 2008) in Ghana.

Tamale ist ferner Sitz des Erzbistums Tamale. Es besteht eine Partnerschaft zwischen dem Bistum Münster und den Diözesen der Kirchenprovinz Tamale. Der Kontakt reicht bis in das Jahr 1982 zurück, seit 2006 besteht im Wechsel Jahr für Jahr ein Austauschprogramm zwischen den Ghanaern und der Katholischen Studierenden- und Hochschulgemeinde (KSHG) sowie der katholisch-theologischen Fakultät in Münster.

Bevölkerung 
80 Prozent der 371.351 Einwohner (Volkszählung 2010) gehören zum Volk der Dagomba, etwa 84 Prozent sind Muslime.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand seit der Volkszählung 1970.

Klimatabelle

Söhne und Töchter der Stadt 
 Abukari Gariba (1939–2021), Fußballspieler
 Kwesi Botchwey (1944–2022), Politiker und Hochschullehrer
 Habib Mohamed (* 1983), Fußballspieler
 Ibrahim Mahama (* 1987), Konzeptkünstler
 Rahim Ayew (* 1988), Fußballspieler
 Abdul Rahman Baba (* 1994), Fußballspieler
 Ibrahim Mustapha (* 2000), Fußballspieler
 Bawa Abudu, Musiker

Galerie

Weblinks 

 Webseite der Shekhinah-Klinik (englisch)
 Website des Tamale Institut of Cross Cultural Studies (TICSS) (englisch)

Einzelnachweise 

Ort in Ghana
 
Ort in Afrika
Hochschul- oder Universitätsstadt